Biografies:
 Albà Rosell i Llongueras (Sabadell, 1881 - Montevideo, 1964), pedagog anarquista i separatista català
 Avenir Rosell i Figueras (Sabadell, 1907 - Montevideo, ?), professor i taquígraf uruguaianocatalà
 Joan Rosell, diversos personatges
 Sandro Rosell i Feliu (Barcelona, 1964), dirigent esportiu, elegit president del FC Barcelona
 Josep Pons i Rosell (Arboç del Penedès, 1918), catedràtic de Biologia de la Universitat de Barcelona
 Salvador Vidal Rosell (1900 - Mèxic, 1993), polític socialista català 
 Alí Rafael Primera Rosell, músic i cantautor veneçolà
 Toponímia: 
 Ermita de la Mare de Déu del Rosell d'Ademús, temple catòlic situat a la vila d'Ademús (el Racó d'Ademús, País Valencià)
 Turó Rosell, turó de la comarca de la Selva
 Rossell, municipi del País Valencià que es troba a la comarca del Baix Maestrat.

Vegeu també 
 Rossell (desambiguació)